

Geografia 
 Stettler – comune nella provincia dell'Alberta, in Canada

Persone 
 Charles Stettler – cestista svizzero
 Eduard Stettler – giurista ed esperantista svizzero
 Ernst Stettler – ciclista su strada svizzero
 Heinz Stettler – bobbista svizzero
 Kurt Stettler – calciatore svizzero
 Martha Stettler – pittrice svizzera
 Nicolas Stettler – calciatore svizzero